Бисериденс () — базальный род аномодонтов из средней перми Китая.

Описание 
Зубы типичны для аномодонтов, но среди них выделяются небольшие клыки. Глазницы большие, височные окна ещё больше.

Ноздри на кончике морды.

Примечания 

Аномодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1997 году